Луи́зино — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга между линией Балтийской ж. д., Прогонной ул., Парковой ул. и южной границей застройки ул. Луизино. Входит в состав муниципального образования «Город Петергоф».

История 

Ранее — деревня Дворцового ведомства.

Основана в первой половине XIX в. при Николае I и названа в честь его тещи — матери императрицы Александры Феодоровны — королевы Луизы (1776—1810), жены короля Пруссии Фридриха Вильгельма III из династии Гогенцоллернов.

Частью Луизино является историческая местность Суворовский городок, где с 1946 по 1960 г. находилось Ленинградское суворовское пограничное военное училище. С юга Луизино граничит с историческим районом Скороход.

Ближайшая пригородная железнодорожная станция — Новый Петергоф.

Примечания

Литература 
 Исторические районы Санкт-Петербурга / Глезеров С. Е. — : Издательство «Глагол», 2005. ISBN 5-89662-004-7
 
 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / под ред. Владимировича А. Г. — СПб: Информационно-Издательское агентство «ЛИК», 2003. ISBN 5-86038-115-8

Ссылки 

Исторические районы Петергофа
Бывшие пригороды Санкт-Петербурга
Населённые пункты по алфавиту